Riwne (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

Stadt:
die Stadt Riwne, die gleichzeitig der Oblast Riwne und dem Rajon Riwne den Namen gibt

Dörfer:
Riwne (Beresiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka
Riwne (Drohobytsch) (deutsch Königsau), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch
Riwne (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
Riwne (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
Riwne (Krasnohwardijske) in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske
Riwne (Kowel), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel
Riwne (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
Riwne (Mukatschewe), seit 1995 Serne, Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewe
Riwne (Murowani Kuryliwzi), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Murowani Kuryliwzi
Riwne (Nowomoskowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk
Riwne (Nowomyrhorod), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod
Riwne (Nowoukrajinka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka
Riwne (Otschakiw), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Otschakiw
Riwne (Perwomajske) in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske
Riwne (Polohy, Wosdwyschiwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Landgemeinde Wosdwyschiwka
Riwne (Polohy, Tokmak), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Stadtgemeinde Tokmak
Riwne (Putywl), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Putywl
Riwne (Pyrjatyn), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Pyrjatyn
Riwne (Schachtarsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk
Riwne (Tarutyne), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne
Riwne (Tarutyne, Jewheniwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne
Riwne (Tjatschiw), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw
Riwne (Wassylkiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka
Riwne (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka

Sonstige:
Kernkraftwerk Riwne, nahe der Stadt Warasch in der Oblast Riwne